Geisel kan avse

 Ernesto Geisel, brasiliansk politiker
 Mount Geissel,berg i  Antarktis